Lingua lele (Ciad) (codice ISO 639-3 lln)
Lingua lele (Guinea) (codice ISO 639-3 llc)
Lingua lele (Papua Nuova Guinea) (codice ISO 639-3 lle)
Lingua lele (Repubblica Democratica del Congo) (codice ISO 639-3 lel)